Terremoto di Umbria e Marche
 Terremoto del Qa'en del 1997